Hendrik I de Vogelaar (876-936), hertog van Saksen (912-936) en koning van het Oost-Frankische Rijk (919-936)
 Hendrik II de Trotse (1108-1139), hertog van beieren (1126–1138) en Saksen (1137–1138)
 hendrik III de Leeuw (1129-1195), hertog van Saksen (1142–1180) en Beieren (1156–1180)
 Hendrik van Saksen (1422-1435), prins van Saksen
 Hendrik van Saksen (1473-1541), hertog van Saksen
 Hendrik van Saksen-Lauenburg (1550-1585), Administrator van Bremen (1567–1585), Osnabrück (1574–1585) en paderborn (1577-1585)
 Hendrik van Saksen-Römhild (1650-1710), vorst van Saksen-Römhild (1680-1710)
 Hendrik van Saksen-Weißenfels (1657-1728), Saksisch generaal en graaf van Barby (1680-1728)
 Hendrik van Saksen-Merseburg (1661-1738), hertog van Saksen-Merseburg (1731-1738)